

Toponyme 

 Champlin, commune française des Ardennes ;
 Champlin, commune française de la Nièvre ;
 Champlin, ville du Minnesota aux États-Unis.

Patronyme 

 Charles Champlin (1926-2014), critique de cinéma et écrivain américain ;
 Hallie Champlin, joueuse de tennis américaine.
 John Denison Champlin Jr. (1834-1915), écrivain et éditeur de non-fiction des États-Unis